Gustav Adolf eller Gustaf Adolf kan syfta på:

 Gustav Adolf (pjäs) – en pjäs av August Strindberg
 Kronprins Gustaf Adolf (linjeskepp) – ett fartyg
 Gustav Adolfsbakelse – en bakelse som äts till minnet av Gustav II Adolfs dödsdag den 6 november 1632
 Gustav Adolfsdagen – en temadag som firas den 6 november till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 1632

Personer
 Gustav II Adolf (1594-1632) –  Sveriges kung 1611–1632
 Gustav Adolf av Mecklenburg-Güstrow (1633-1695) – en regent i Mecklenburg-Güstrow
 Gustav IV Adolf (1778-1837) – kung av Sverige 1792–1809
 Gustaf VI Adolf (1882-1973) – Sveriges konung 1950–1973
 Gustaf Adolf (1906–1947) – en prins av Sverige och hertig av Västerbotten

Geografi

Sverige

Medelpad
 Sundsvalls Gustav Adolfs församling – en församling i Härnösands stift 1624–2015
 Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall – en kyrkobyggnad i nygotisk stil i Sundsvall

Skåne
 Gustav Adolfs socken, Skåne – en socken i Villands härad
 Gustav Adolfs landskommun, Skåne –  en tidigare kommun i Kristianstads län (1863-1951)
 Gustav Adolfs församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift i Kristianstads kommun –2002
 Gustav Adolfs distrikt, Skåne – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län 2016–
 Gustav Adolf-Rinkaby församling – en församling i Lunds stift 2002–
 Helsingborgs Gustav Adolfs församling – en församling i Lunds stift 1927–

Värmland
 Gustav Adolfs socken, Värmland – en socken
 Gustav Adolfs landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län (1863-1973)
 Gustav Adolfs församling, Karlstads stift –  en församling i Karlstads stift i Hagfors kommun i Värmlands län –2006
 Gustav Adolfs distrikt, Värmland – ett distrikt i Hagfors kommun och Värmlands län 2016–
 Hagfors-Gustav Adolfs församling – en församling i Karlstads stift 2006–

Västergötland
 Gustav Adolfs socken, Västergötland – en socken 
 Gustav Adolfs landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i Skaraborgs län (1863-1951)
 Gustav Adolfs församling, Skara stift – en församling i Habo pastorat i Hökensås kontrakt i Skara stift
 Gustav Adolfs distrikt, Västergötland – ett distrikt i Habo kommun och Jönköpings län 2016–
 Borås Gustav Adolfs församling – en församling i Borås pastorat i Ås kontrakt i Skara stift 1939–

Finland
 Gustav Adolfs – en kommun i landskapet Päijänne-Tavastland i Finland
 Gustav Adolf, Hangö – en ö i Finska viken